Käringetjärnet kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Käringetjärnet (Håbols socken, Dalsland), sjö i Dals-Eds kommun, 
Käringetjärnet (Steneby socken, Dalsland), sjö i Bengtsfors kommun, 
Käringetjärnet (Ärtemarks socken, Dalsland), sjö i Bengtsfors kommun, 
Käringetjärnet, Värmland, sjö i Säffle kommun, 

För karta se artikeln Käringtjärn.

Se även
Käringatjärn, sjö i Borås kommun, 
Käringtjärn

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn